Георгиева, София:
 Георгиева, София Георгиевна (род. 1958) — российский биолог, вирусолог.
 Георгиева, София Христова (род. 1995) — болгарская спортсменка, борец вольного стиля.